Bali (eiland), een eiland en provincie in Indonesië
Bali (paard), een paardenras van dit eiland
Bali (India), een plaats in de Indiase staat Rajasthan
Bali (Kameroen), een stad in Kameroen
Bali (Kreta), een plaats op het Griekse eiland Kreta
Bali (asura), een figuur uit de hindoeïstische mythologie
Bali (lied), een lied van Bankzitters uit 2023

Zie ook 
Balinees (taal), een Austronesische taal, gesproken in Indonesië
Straat Bali, een zeestraat tussen de Indonesische eilanden Bali en Java